Core 2 Duo – per utilizzo in ambito desktop e mobile
Core 2 Quad – versione a 4 core per i desktop
Core 2 Extreme – versione potenziata per uso in ambito desktop